Klau steht für:

 Diebstahl (umgangssprachlich)
 Klau, kurz für Gaffelklau, siehe Gaffeltakelung #Bestandteile und Bezeichnungen
 Kliau, auch Klau, ein Schild aus Indonesien

Klau ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Klau (* 1964), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Clau
 Clow
 Glau
 Klaue